Baudyš ist der Familienname folgender Personen:
 Antonín Baudyš (1946–2010), tschechischer Politiker, Physiker und Astrologe
 Stanislav Baudyš (1906–1972), tschechischer kommunistischer Politiker, Funktionär der KSČ sowie Publizist

Siehe auch:
 Baudis
 Baudisch
 Baudissin
 Baudiß